Lagarde (Ariège)
Lagarde (Gers)
Lagarde (Haute-Garonne)
Lagarde (Hautes-Pyrénées)
Lagarde (Moselle)
ook:
Lagarde-d'Apt, Vaucluse
Lagarde-Enval, Corrèze
Lagarde-Hachan, Gers
Lagarde-Paréol, Vaucluse
Lagarde-sur-le-Né, Charente

gemeenten met de naam La Garde (doorverwijspagina)

Personen 
Alfred Lagarde, een Nederlandse diskjockey
Christine Lagarde, een Frans politica
Piet Lagarde, Nederlandse oud-voetballer (keeper)